Heaven steht für:

 Heaven (Name), ein weiblicher Vorname
 Heaven, ein deutsch-amerikanischer Kinofilm
 Heaven (Band), eine australische Hard-Rock-Band
 Heaven (Bryan-Adams-Lied), ein Lied von Bryan Adams
 Heaven (Depeche-Mode-Lied), ein Lied von Depeche Mode
 Heaven (Album), Jazzalbum von Ron Miles

Siehe auch:
 Heaven 17, eine britische Synthie-Pop-Band